Окский — сухогрузный теплоход проекта 559Б и Р-97.

Топоним 
 Окский — посёлок в Богородском районе Нижегородской области.
 Окский — посёлок в Рязанском районе Рязанской области.

См. также 
 Ока (значения)
 Окский Съезд
 Окский бассейновый округ 
 Окский заповедник
 Окский кризис